Појам  може да се односи на:

 Лариса, град у Грчкој
 Лариса (округ), округ у периферији Тесалији
 Лариса (сателит), Нептунов природни сателит
 1162 Лариса
 ФК Лариса,